RWB steht für:
 Reformierter Weltbund
 Reichswirtschaftsbestimmungen, Verwaltungsvorschrift
 Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen, ein technisches Regelwerk im Straßenbau
 Royal Winnipeg Ballet, Kanadas älteste Ballettkompanie
 Flughafen Rowan Bay (Alaska) (IATA-Code), Rowan Bay (Alaska), Petersburg Borough, Alaska

Abkürzung